naam voor de doler en latere koning Aragorn II die de hobbits hem gaven in de trilogie In de Ban van de Ring;
 iemand die op stap is, als deelnemer aan een trektocht ook trekker genoemd;
 Iemand die actief is in het uitgaansleven;
 een wandelschoen, een (stevige) stapper